Герольд Коттон (; 5 листопада 1902, Нантікок — 9 вересня 1984) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі. Навчався в Університеті Дюкейна.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1925 року виступами за команду «Піттсбург Пайретс» в НХЛ.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пайретс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Нью-Йорк Амеріканс», «Нью-Гейвен Іглс» та «Піттсбург Єллоу Джекетс».

Загалом провів 537 матчів у НХЛ, включаючи 37 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Торонто Мейпл-Ліфс» — 1932.

Інше 
До 1977 працював скаутом в клубах НХЛ «Бостон Брюїнс» та «Міннесота Норт-Старс».

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Піттсбург Пайретс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти АХЛ